Калья:

Блюдо
 Калья — русский национальный суп.

Водотоки
 Калья — река в Медвежьегорском районе Карелии, впадает в Колгозеро.
 Калья — ручей в Пудожском районе Карелии, приток Пяльмы.
 Калья — река в городском округе Краснотурьинск Свердловской области, приток Чёрной.
 Калья — река в городском округе Пелым Свердловской области, приток Нерпъи.
 Калья — река в Североуральском городском округе Свердловской области, приток Сосьвы.

Посёлок
 Калья — посёлок в Североуральском городском округе Свердловской области.

См. также 
 Кальи
 Калия (значения)